Pečice (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Pečice (Litija), een plaats in de Sloveense gemeente Litija
 Pěčice, gemeente in Tsjechië